The End kan avse:

The End (The Beatles) – en sång av The Beatles
 The End (Black Sabbath) –  en EP från 2016 av Black Sabbath
The End (The Doors) – en sång av The Doors
The End (David & the Citizens) – en sång av David & the Citizens
The End (Helt Apropå) – ett avsnitt av Helt apropå
The End (musikalbum) – ett album av Nico
The End (musikgrupp) – ett svenskt punkband